Alfons Van Uytven, Belgisch syndicalist
 Herman Van Uytven, Belgisch atleet